Der Tasmania Challenger 1991 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. November in der australischen Stadt Hobart stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1991 und wurde im Freien auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1991
Tennisturnier in Hobart